Godwin är främst ett efternamn. Godwin kan syfta på

Personer
 Godwin, earl av Wessex på 1000-talet

 Francis Godwin
 George Godwin
 Harry Godwin
 Linda M. Godwin, amerikansk astronaut
 Mike Godwin, jurist, formulerade  Godwins lag
 Mills E. Godwin
 Parke Godwin (journalist)
 Paul Godwin, musiker
 Tommy Godwin
 William Godwin, brittisk filosof på 17-1800-talet

Se även
 Godwins lag
 Goodwin, efternamn
 bergstoppen Godwin-Austen, mera känd som K2

Engelska efternamn